Стив Джо́нсон — мужские имя (сокр. от Стивен) и фамилия:
  (род. 1944) — английский крикетист, игравший на позиции бэтсмена.
  — английский регбист, игрок «Лестер Тайгерс» (1976—1983), игравший на позиции блайндсайд-фланкера.
 Джонсон, Стив (род. 1957) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1981—1991 годах.
  (род. 1957) — английский футболист, игравший на позиции нападающего в командах «Бери», «Рочдейл», «Уиган Атлетик», «Бристоль Сити» и др.
  (род. 1983) — австралийский футболист, играющий в АФЛ за ФК «Джелонг».
  (род. 1986) — американский футболист, играющий на позиции ресивера за «Баффало Биллс».
  (род. 1987) — американский бейсболист, играющий в АЛ на позиции питчера за «Балтимор Ориолс».
 Джонсон, Стив (род. 1989) — американский теннисист.